Příjmení Feuerbach nosí více významných osobností:

 Al Feuerbach (* 1948) – atletický reprezentant Spojených států amerických
 Anselm Feuerbach (1829–1880) – německý malíř
 Ludwig Feuerbach (1804–1872) – německý materialistický filozof a antropolog